Fra Diavolo kan syfta på:

 Fra Diavolo (rövarhövding) (1771–1806), en italiensk rövarledare, egentligen Michele Pezza
 Fra Diavolo (opera) – en opera i tre akter av Daniel-François-Esprit Auber och Eugène Scribe